Zielpunkt steht für:
 einen geodätisch eingemessenen Punkt, siehe Zielpunkt (Geodäsie)
 eine ehemalige österreichische Supermarktkette, siehe Zielpunkt (Handelskette)
 einen Planungsparameter beim Entwurf von Straßen, siehe Zielpunkt (Straßenentwurf)

Siehe auch:
 Zielpunkthöhe